Elkhart (Illinois), localitat estatunidenca
 Elkhart (Indiana), localitat estatunidenca
 Elkhart (Iowa), localitat estatunidenca
 Elkhart (Kansas), localitat estatunidenca
 Elkhart (Texas), localitat estatunidenca
 Comtat d'Elkhart, comtat estatunidenc a l'estat d'Indiana
 Elkhart Lake, localitat estatunidenca a Wisconsin